Душкін Іван Іванович — військовик Військово-повітряних сил ЗС СРСР, Герой Радянського Союзу, генерал-майор авіації.
 Душкін Олексій Миколайович — радянський архітектор, член-кореспондент Академії архітектури СРСР, лауреат 3 Сталінських премій 2-го ступеня.